Mai multe articole enumerate mai jos, corespund acestui titlu.
Aceasta este o pagină de dezambiguizare ; dacă ai venit aici făcând clic pe o legătură, poți să te întorci și să o corectezi, direcționând-o către intrarea corectă.A se vedea, de asemenea, intrările care încep cu sau conțin titlul.

 Dosar - Învelitoare de carton în care se păstrează actele 
 Dosar - element al sistemelor de fișiere din informatică 
 Fișa medicală - document care colectează informații medicale

Legături externe

Vezi și 
 
 Lista dosarelor de corupție din România

Dezambiguizare